Reig ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Reig y Casanova (1858–1927), spanischer Erzbischof von Toledo
 Juan Antonio Reig Plà (* 1947), Bischof von Alcalá de Henares
 Julià Reig Ribó (1911–1996), andorranischer Unternehmer und Politiker
 Mario Reig (* 1965), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Òscar Ribas Reig (1936–2020), andorranischer Politiker und erster Vorsitzender der Regierung von Andorra
 Osvaldo Reig (1929–1992), argentinischer Paläontologe und Zoologe

Siehe auch:
 Reik
 Reich